Савра́сов (Савра́сова) — русская фамилия. Известные носители:

 Саврасов, Алексей Кондратьевич (1830—1897) — русский художник-пейзажист, автор хрестоматийного пейзажа «Грачи прилетели».
 Саврасов, Андрей Вячеславович (род. 2000) — российский баскетболист.
 Саврасов, Сергей Афанасьевич (1902—1973) – советский организатор кинопроизводства, в разные годы директор и заместитель директора киностудии «Мосфильм».
 Саврасов, Юрий Сергеевич (род. 1937) — советский и российский радиотехник, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Саврасова, Юлия Александровна (род. 1987) — российская рэндзистка.

См. также 
 Саврасово
 Соврасово
 Саврасовка